Makarije ist der Name folgender Personen: 

 Makarije (Buchdrucker) (vor 1493–nach 1526), Buchdrucker und Begründer des serbischen und rumänischen Buchdrucks, Mönch
 Makarije (Montenegro) (1560–1561), Herrscher